Альберт Карл Август Ларс Эренсверд (; 10 января 1821, лен Йёнчёпинг, Швеция — 31 января 1901, лен Кристианстад, Швеция) — шведский граф, государственный и политический деятель, , министр иностранных дел Швеции (25 сентября 1885-12 июня 1889), депутат риксдага (1867—1874 и 1877—1890), губернатор графств Гётеборг и Бохус (1864—1885).

Биография 
Сын полковника. До 1841 года изучал зоологию в Лундском университете. В 1842 году поступил на дипломатическую службу. Одним из важных успехов в его карьере на этом поприще было заключение в 1856 году брачного контракта между будущей королевой Швеции Софией Нассауской с будущим королём Швеции и Норвегии Оскаром II.

Уйдя с дипломатической службы был членом правления нескольких банков, страховых и железнодорожных компаний. В 1864 году назначен губернатором графств Гётеборг и Бохус. Основными направлениями его губернаторской работы были народное образование, сельское хозяйство и рыболовство.

Несколько раз избирался депутатом верхней палаты шведского парламента, принимал активное участие в работе его комитетов.

В 1885 году был назначен министром иностранных дел Швеции. За время своего министерского срока ему удалось провести несколько реформ в аппарате МИДа.

Последние 12 лет жизни провёл в своём поместье. Покровительствовал художнице Йенни Нюстрём.

Награды 
 Орден Серафимов
 Орден Полярной звезды
 Орден Вазы
 Орден Святого Олафа
 Орден Почётного легиона
 Орден Данеброг
 Орден Короны (Пруссия)
 Орден Льва и Солнца
 Орден Короны Таиланда
 Орден Башни и Меча
 почётный член Шведской королевской академии свободных искусств
 почётный член Шведской королевской Академии словесности
 почётный член Королевского общества науки и знаний в Гётеборге
 почётный член Королевского физиографического общества в Лунде
 почётный член королевской Сельскохозяйственной академии
 Член Шведской королевской Академии наук

Примечания

Ссылки 
 Albert Carl August Lars Ehrensvärd

Министры иностранных дел Швеции
Политики Швеции
Депутаты риксдага
Государственные деятели Швеции
Губернаторы Швеции
Члены Шведской королевской академии искусств
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии словесности
Выпускники Лундского университета